Sundstedt är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Bertil Sundstedt (född 1948), svensk konstnär
 Hugo Sundstedt (1886–1966), svenskamerikansk flygpionjär
 John Sundstedt (1894–1992), svensk militär
 Karl Sundstedt (1848–1914), svensk jurist
 Kjell Sundstedt (född 1951), svensk författare och regissör
 Per Sundstedt (1941–2003), svensk formgivare och inredningsarkitekt
 Pia Sundstedt (född 1975), finlandssvensk cyklist
 Rasmus Sundstedt (född 1989), svensk innebandyspelare
 Stina Sundstedt, svensk friidrottare

Svenska efternamn